Тари Линн Филлипс (; род. 6 марта 1969 года, Орландо, штат Флорида, США) — американская профессиональная баскетболистка, выступала в женской национальной баскетбольной ассоциации. Была выбрана на драфте ВНБА 1999 года в первом раунде под общим восьмым номером командой «Орландо Миракл». Играла на позиции тяжёлого форварда и центровой.

Ранние годы 
Тари Филлипс родилась 6 марта 1969 года в городе Орландо, Флорида, у неё есть три сестры, старшая, Алисия, и две младших, Тоня и Джонна, училась там же в средней школе Эджуотер, в которой выступала за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com
 Профайл на сайте justsportsstats.com
 Профайл на сайте USA Women's National Team
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com
 Студенческая карьера в NCAA на сайте ucfknights.com

Баскетболисты США
Игроки сборной США по баскетболу
Чемпионы мира по баскетболу
Игроки ЖБК «Алькамо»
Игроки «Сиэтл Рейн»
Игроки «Колорадо Экспложн»
Игроки «Орландо Миракл»
Игроки ЖБК «Приоло»
Игроки «Нью-Йорк Либерти»
Игроки ЖБК «Таранто»
Игроки «Хьюстон Кометс»